Spojení písmen O a H může mít různé významy:

 Olympijské hry
 stát Ohio v USA
 chemická zkratka pro Hydroxyl
 Občanské hnutí
 Hospitálský řád sv. Jana z Boha (milosrdní bratři)

příjmení osob 
 Angela Oh – herečka
 Sandra Oh – kanadská herečka korejského původu
 Sun-tek Oh – japonský herec

Externí odkazy 
 

Zkratky